Евге́ний И́горевич Све́чников (род. 31 октября 1996 года, Нефтегорск, Сахалинская область, Россия) — российский хоккеист, правый крайний нападающий клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». Старший брат хоккеиста Андрея Свечникова.

Карьера 

Родился на Сахалине. После землетрясения, уничтожившего Нефтегорск, в котором жила его семья, с родителями переехал в Барнаул. Здесь начал заниматься хоккеем, первый тренер Владимир Николаевич Николаев. В 12 лет оказался в подмосковном «Олимпийце». С 2011 года в системе хоккейного клуба «Ак Барс». В 2012 году участвовал в зимних юношеских Олимпийских играх. Участник юниорских чемпионатов мира 2013 и 2014 года. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2016 года.

На драфте НХЛ 2015 года был задрафтован «Детройт Ред Уингз» в 1-м раунде под общим 19-м номером.

3 апреля 2017 года дебютировал в НХЛ в составе «Детройта» в матче с «Оттавой Сенаторз» и отметился победным буллитом.

Играя за фарм-клуб «Детройта» в АХЛ, «Гранд-Рапидс Гриффинс», в сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Колдера. При этом в финальной серии, выигранной «Гриффинс» у фарм-клуба «Тампы-Бэй» в 6 матчах, набрал лишь 1 очко, забив гол в большинстве во 2 матче.

Сезон 2017/18 вновь начал в «Гранд-Рапидсе». В основной состав «Детройта» был вызван лишь в начале марта, а 20 марта в матче против «Филадельфии» забил первый гол в НХЛ.

Перед началом регулярного чемпионата 2018/19 получил тяжёлую травму колена и выбыл до конца сезона.

В июле 2022 года после окончания контракта с «Виннипег Джетс» стал неограниченно свободным агентом.

В начале сентября 2022 года подписал однолетний контракт с «Сан-Хосе Шаркс» на 750 тыс. долларов. 14 октября 2022 года в матче против команды своего младшего брата Андрея «Каролины Харрикейнз» (1:2) забросил свою первую шайбу за «Шаркс». Андрей в этом матче сделал результативную передачу.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Ирбис»
Игроки ХК «Барс»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки «Кейп-Бретон Иглз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Виннипег Джетс» (с 2011)
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»